C5H10 – formula molecolare del 2-metil-2-butene
C5H10 – formula molecolare del ciclopentano

Formule molecolari